VT 86.9 bezeichnet bei der Deutschen Bundesbahn folgende Triebwagen:

 VT 86 900 bis 902: DR 705 bis 708
 VT 86 903: DR 709 bis 712

VT 086.9
Verbrennungsmotortriebwagen
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)